

Persone 
 Antonio de Olaguer y Feliú – militare e politico spagnolo
 José Olaguer-Feliú – generale spagnolo
 Miquel Feliu – cestista spagnolo
 Vicente Feliú – cantautore cubano

Pagine correlate 
Sant Feliu